Salvius kan zijn:
Een fluitspeler die in de eerste eeuw voor Christus uitgeroepen werd tot koning van Sicilië, zie Salvius (Sicilië)
Een Romeins cognomen, zie Salvius (cognomen)

Salvius is ook de naam van verschillende heiligen uit het christendom:
 Salvius van Albi, bisschop van Albi, overleden in 584
 Salvius van Amiens, bisschop van Amiens, die leefde aan het eind van de 6e eeuw
 Salvius Valencensis (vermoord op 26 juni 733)